Csang Csie (1937) kínai író, novellista
 Csang Csie (1978) világbajnoki ezüstérmes kínai tőrvívó
 Csang Csie (1987) világbajnok kínai súlyemelő, olimpikon